Lurton ist der Familienname folgender Personen:
 André Lurton (1924–2019), französischer Winzer
 Gilles Lurton (* 1963), französischer Politiker
 Horace Harmon Lurton (1844–1914), US-amerikanischer Jurist, der Hochschullehrer und Richter am Obersten Gerichtshof der USA